Čėslaŭ Sipovič (1914-1981) – vescovo cattolico bielorusso naturalizzato britannico
 Enes Sipović (1990) – calciatore bosniaco